Heinzenbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Heinzenbach, Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Heinzenbach (Kauerbach), rechter Oberlauf des Kauerbachs (zum Simmerbach) bis Unzenberg, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heinzenbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs in Heinzenberg, Landkreis Bad Kreuznach,  Rheinland-Pfalz

 Vorderer Heinzenbach, Zufluss des Steinbachs in Oberbayern
 Hinterer Heinzenbach, Zufluss des Steinbachs in Oberbayern

Siehe auch:
 Heinzengraben
 Heinzlbach